Altenbach (Schriesheim), een district in Schriesheim, Baden-Württemberg
Altenbach (Bennewitz), een district van Bennewitz, Saksen
Altenbach (Thierhaupten), een district van Thierhaupten, Beieren
Altenbach (Oberhaag), een onderdeel van de gemeente Oberhaag, Steiermark